Známí nositelé příjmení Dobiáš jsou tyto osobnosti:

základní tvar
 Čeněk Dobiáš (1919–1980) – český malíř
 František Dobiáš – více různých nositelů
 Jan Dobiáš – více různých nositelů
 Josef Dobiáš – více různých nositelů
 Karol Dobiaš (* 1947) – slovenský fotbalista a trenér
 Václav Dobiáš (rozcestník) – více různých nositelů
 Viliam Dobiáš (* 1950) – slovenský lékař

ženská podoba s přechýlením
 Eva Křížová-Dobiášová (* 1933) – československá basketbalistka
 Markéta Dobiášová (* 1977) – česká reportérka a moderátorka, reportérka pořadu Reportéři ČT

Česká příjmení